Miejscowości w USA:
 Kiester – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Faribault
Gminy w USA:
 Kiester (ang. Kiester Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Faribault